Dańków est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Dańków, village de la voïvodie de Łódź
 Dańków, village de la voïvodie de Mazovie